General Relativity and Gravitation — журнал по гравитации и теории относительности. Выпускается при содействии Международного общества общей теории относительности и гравитации.

Покрывает следующие темы:
 расширения общей теории относительности; численную относительность;
 астрофизические приложения релятивистской гравитации;
 экспериментальную гравитационную физику, в особенности эксперименты в области общей теории относительности: анализ данных и феноменология поиска гравитационных волн, теоретическая и наблюдательная космология;
 квантовую теорию поля в искривлённом пространстве-времени;
 супергравитацию и гравитационные аспекты теории струн и её расширений;
 квантовую гравитацию и космологию;
 преподавание, публичное восприятие и историю общей теории относительности и гравитации.

Индексируется в Academic OneFile, Academic Search, Compendex, CSA/Proquest, Current Abstracts, Current Contents/Physical, Chemical and Earth Sciences, Digital Mathematics Registry, Gale, Google Scholar, Index Copernicus, INIS Atomindex, Journal Citation Reports/Science Edition, Mathematical Reviews, OCLC, Science Citation Index, Science Citation Index Expanded (SciSearch), SCOPUS, Summon by Serial Solutions, TOC Premier, Реферативном журнале ВИНИТИ «Физика», Zentralblatt Math.

 Печатная версия .
 Электронная версия .

Печатные издания, возникшие в 1970 году
Журналы на английском языке
Физические журналы